Quitman ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Quitman (Arkansas)
 Quitman (Georgia)
 Quitman (Louisiana)
 Quitman (Mississippi)
 Quitman (Missouri)
 Quitman (Pennsylvania)
 Quitman (Texas)

Quitman ist der Familienname von:
 John A. Quitman (1799–1858), US-amerikanischer Politiker